Az FK Jonava egy litván labdarúgóklub, melynek székhelye Jonavában található. A csapat jelenleg a litván A Lygában szerepel.

Története
A klubot 1991-ben alapították Azotas néven, amit 1996-ban Lietavara változtattak, majd 2017-ben kapta a jelenleg is használatban lévő nevét, a Jonavát.

Sikerlista 
Litván másodosztály
Győztes (4): 1992–93, 1998–99, 2012, 2015

Litván bajnokság

Jelenlegi keret 
2022. November 25-i állapotnak megfelelően.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Jegyzetek

További információk 

 FK Jonava: alyga.lt
 FK Jonava: Sofascore
 Globalsportsarchive

Litván labdarúgócsapatok
1991-ben alapított labdarúgócsapatok